Sapin ist der Familienname folgender Personen:

 Mathieu Sapin (* 1974), französischer Autor von Comics und Comiczeichner.
 Michel Sapin (* 1952), französischer Politiker

Sapin steht außerdem für:
 Sappie, ein Werkzeug für Holzarbeiten